Giacomo Contiero (???? – ????), documentato tra il 1698 e il 1728. Scultore italiano nato a Padova, attivo nella prima metà del XVIII secolo a Padova e a Venezia, oltre che in Slovenia ed in Istria.
 Gian Giacomo Contiero (???? – ????), documentato tra il 1749 e il 1787-88. Scultore e architetto italiano attivo in Friuli a firma Iacobus Contiero Patavino nella seconda metà del XVIII secolo, probabilmente figlio di Giacomo Contiero.